Бедин — русская фамилия, имеет женскую форму Бедина.

Известные носители 
 Бедин, Джанфранко (род. 1945) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Бедин, Ефим Васильевич (1900—1962) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. 
 Бедин, Иван Петрович (1906—1975) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бедин, Николай Александрович (1915—?) — инженер-конструктор Челябинского тракторного завода, лауреат Ленинской премии.

 Бедина, Алла Игоревна (род. 1950) — современный российский художник-график, дизайнер и живописец.

Топоним 
 Бедин — село в Нежинском районе Черниговской области Украины.